Halieutichthys är ett släkte av fiskar. Halieutichthys ingår i familjen Ogcocephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Marulkartade fiskar
Halieutichthys